Движущаяся группа звёзд Дзеты Геркулеса (ζ Her) — более двух десятков звёзд, объединённых общим направлением движения и происхождением.

Характеристики 
Существование этой движущейся группы было обнаружено в 1958 году американским астрономом Олином Дж. Эггеном. Основываясь на высокой скорости движении звезды Дзета Геркулеса, он искал звезды, которые имели бы подобную скорость и направление. В общей сложности он отобрал 22 кандидата в члены этой группы. Среди них он включал β Южной Гидры, ρ Персея, η Сетки, φ1 Волка, ζ Геркулеса и ε Октанта. Он оценил пространственную скорость группы в 74,5 км/с. В 1970 Р.Вулли добавил в список около десяти звезд в качестве членов этой группы, включая φ² Павлина и ζ1/ζ² Сетки.

Членство ζ Геркулеса и HD 158614 находится под вопросом, так как исследования показали, что они намного моложе, чем другие звёзды группы. Средний возраст звёзд группы был оценен в 8,2 млрд лет, в то время как возраст ζ Геркулеса оценивается в 6,3 млрд лет. Однако, анализ металлических свойств звезд в этой группе не показал различия.

Список звёзд движущейся группы ζ Her 1958 года

Список звёзд движущейся группы ζ Her, добавленных в 1970 году

См. также 
 Звёздное скопление
 Звёздные ассоциации
 Движущаяся группа звёзд Большой Медведицы

Примечания 

Звёздные ассоциации
Астрономические объекты, открытые в 1958 году